Hesiodos (griechisch ) bzw. lateinisch Hesiodus bezeichnet:

 Hesiod, einen Dichter der griechischen Frühzeit
 Hesiodus (Mondkrater), benannt nach Hesiod
 (8550) Hesiodos, einen Asteroiden